Змагання зі сноубордингу серед жінок у хафпайпі на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 13 лютого в Пхьончхані (Південна Корея).

Результати

Кваліфікація 
 Q — Кваліфікувались у фінал

12 перших спортсменок виходять у фінал, де розігруються медалі.

Фінал 
Фінал відбувся 13 лютого об 11:00.

Примітки